Il doppio maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cyril Suk e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Damm /  Mariano Hood (quarti di finale)
 Cyril Suk /  Pavel Vízner (campioni)

 Yves Allegro /  Michaël Llodra (primo turno)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2005